est le neuvième album du groupe Fishbone sorti le . C'est le premier album du groupe sur lequel apparaît Rocky George, Dre Gipson et Curtis Storey.

Pistes 
 Jack Ass Brigade (Moore, Fisher) - 3:37 
 Let Dem Ho's Fight (Moore, Fisher, Steward et Fishbone) - 2:42 
 Skank 'n Go Nuttz (Fisher) - 4:58 
 Party With Saddam (Gipson) - 4:27 
 We Just Lose Our Minds (Fisher) - 9:42 
 Frey'd Fuckin' Nerve Endingz (Fisher, Moore) - 4:41 
 The Devil Made Me Do It (Fisher) - 5:00 
 Forever Moore (Fisher, Moore) - 3:53 
 Behind Closed Doors (Fisher, Gipson) - 5:16 
 Premadawnutt (Fisher) - 4:17 
 Faceplant Scorpion Backpinch (Moore, Fisher) - 3:13 
 Date Rape (Brad Nowell et Sublime) - 3:31

Album musical sorti en 2006